Ibrahima Diallo ist der Name folgender Personen:

* Ibrahima Diallo (Fußballspieler, 1941) (1941–2018), guineischer Fußballspieler
 Ibrahima Diallo (Judoka) (* 1959), senegalesischer Judoka
 Ibrahima Diallo (Fußballspieler, 1985) (* 1985), guineischer Fußballspieler 
 Ibrahima Diallo (Fußballspieler, 1999) (* 1999), französischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Ibrahim Diallo